Le Nouvion-en-Thiérache – comune francese nella regione dell'Alta Francia
 Nouvion – comune francese nella regione dell'Alta Francia
 Nouvion-et-Catillon – comune francese nella regione dell'Alta Francia
 Nouvion-le-Comte – comune francese nella regione dell'Alta Francia
 Nouvion-sur-Meuse – comune francese nella regione del Grande Est